(хозяева чемпионата) и  (действующий чемпион) автоматически получили путёвки в финальный турнир Кубка Азии 1996 года. Десять оставшихся путёвок были разыграны в ходе отборочного турнира среди 33 стран.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

  отказался от участия в турнире.

Группа 7

Группа 8 

  отказался от участия в турнире.

Группа 9

Группа 10

Обладатели путёвок 
  (победитель Кубка Азии 1992 года)
 
 
 
  Ирак
 
 
 
 
 
 
  (хозяева чемпионата)

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1996 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1996 году